Blackout kan henvise til:

 Forsyningsafbrydelse
 Strømsvigt
 Medie-blackout, hvor nyhedsmedier ikke har mulighed for at rapportere
 Kommunikations-blackout, hvor for eksempel mobiltelefoni og Internet er afbrudt

 Musik
 Blackout (Britney Spears-album)
 Blackout (Dropkick Murphys-album)
 Blackout (Hed PE album)
 Blackout (Scorpions-album)

 Film
 Blackout (film fra 1950) – britisk film
 Blackout (film fra 1997) – amerikansk film instrueret af Abel Ferrara
 Blackout (film fra 2007) – amerikansk tv-film med Jeffrey Wright og Zoe Saldana
 Blackout (film fra 2008) – gyserfilm med Amber Tamblyn og Aidan Gillen

 andet
 Blackout (computerspil) – dansk computerspil fra 1997